Fuchsenhof ist

 eine ehemalige Schlossanlage in Oberösterreich, siehe Fuchsenhof

 der Ortsname von
 Fuchsenhof (Motten), Ortsteil der Gemeinde Motten, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Fuchsenhof (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
Fuchshofen (Begriffsklärung)